Гала́йко — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Галайко (* 1967) — український громадсько-політичний і культурний діяч.
 Богдан Галайко (* 1984) — український військовий історик і громадський діяч.
 Галайко Владислав Юрійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Володимир Галайко (1935—2001) — український фізик-теоретик.

Українські прізвища
Прізвища на -ко